Tatlock steht für:
 Tatlock, Community in Lanark Highlands, Ontario, Kanada

Tatlock ist der Familienname folgender Personen:
 John Strong Perry Tatlock (auch J. S. P. Tatlock; 1876–1948), US-amerikanischer Philologe und Mediävist 
 Jean Tatlock (Jean Frances Tatlock; 1914–1944), US-amerikanische Psychiaterin und Ärztin 
 Lynne Tatlock (Carol Lynne Tatlock; * 1950), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Germanistin